

Agricoltura
Manente – sinonimo medievale di mezzadro

Persone
Alberto Manenti – militare e funzionario italiano
Attilio Manenti – politico italiano
Carlo Manenti – giurista italiano
Davide Manenti – atleta italiano
Francesco Manenti – vescovo cattolico italiano
Giulio Manenti – produttore cinematografico italiano
Michele Manenti – calciatore italiano
Vincenzo Manenti – pittore italiano

Altro
Bivacco Duccio Manenti – bivacco della Valtournenche
Manenti Film – casa cinematografica
Palazzo Manenti (Palazzo Panciroli Trivelli) – edificio storico di Reggio Emilia